Мади Муратулы Жакипбаев (; 21 марта 2000, Астана, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 
Футбольную карьеру начал в 2016 году в составе клуба «Астана». 12 марта 2016 года в матче против карагандинского «Шахтёра» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге.

В начале 2018 года на правах полугодичной аренды перешёл в клуб «Шахтёр» Караганда.

В сборной 
8 сентября 2020 года дебютировал за молодёжную сборную Казахстана в матче против молодёжной сборной Израиля (2:1).

Достижения 
 «Астана»
 Чемпион Казахстана (3): 2016, 2017, 2018

Клубная статистика

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Vesti.kz

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Астана-М»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Шахтёр-М»